Martell kan syfta på:
 Martell, ett franskt konjakshus
 Martell, Sydtyrolen, kommun i Italien
 Martell, Kalifornien, ort i USA